Héctor puede referirse a:

Héctor, héroe mitológico griego de la guerra de Troya.
 Héctor (nombre), nombre propio masculino de origen griego.
 Héctor "El Father", cantante puertorriqueño.
 Jonas Hector, futbolista alemán.
 (624) Héctor, asteroide troyano de Júpiter.
 Hector (Arkansas), localidad estadouindense.
 Hector (Minnesota), localidad estadouindense.
 Hector (Nueva York), localidad estadouindense.
 Héctor (película), película española de 2004.